

Persone 
 Charles Weidman – ballerino statunitense
 Chris Weidman – lottatore di arti marziali miste statunitense
 John Weidman – librettista statunitense

Toponimi 
 Weidman – comunità non incorporata della Contea di Isabella, Michigan (Stati Uniti d'America)